Бетани Матек Сандс и Луција Шафаржова су освојиле турнир. У финалу су савладале Јарославу Шведову и Тимеу Бабош са 6:3, 6:4.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе
 Жреб турнира на сајту wtatennis.com

Отворено првенство Мајамија – женски парови
Отворено првенство Мајамија 2016.